Ryds församling kan syfta på:
Ryds församling, Skara stift – en församling i Skara stift
Linköpings Ryds församling – en församling i Linköpings stift